Ягодник может означать:
 Ягодник — другое название растения вакциниум.
 Ягодник — деревня в Приморском районе Архангельской области.
 Ягодник — посёлок в Петровском районе Тамбовской области.
 Ягодник — деревня в Западнодвинском районе Тверской области.
 Ягодник, Горан (род. 1974) — словенский баскетболист.